Antico ima više značenja:
 Antico, Macerata
 Antico, Modena
 Antico, Padova